Amalfi, une commune d'Italie
 Amalfi, une municipalité de Colombie.

 Yeso Amalfi (1925-2014), un footballeur brésilien.

Amalfi peut aussi désigner :
 Amalfi, un croiseur italien lancé en 1908.